Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Justin Bower e Jason Weir-Smith 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (Campioni)
 Álex López Morón /  Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Damien Roberts (primo turno)
 Ali Hamadeh /  Alberto Martín (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 1999